

Cinema 
 Chelsea Girls – film del 1966 diretto da Paul Morrissey e Andy Warhol
 Chelsea Girls with Andy Warhol – film del 1976 diretto da Michel Auder

Musica 
 Chelsea Girl – album di Nico del 1967
 Chelsea Girls – traccia dell'album Chelsea Girl di Nico del 1967
 Chelsea Girl – traccia dell'album Life in a Day dei Simple Minds del 1979
 Chelsea Girls – traccia dell'album We'll Never Be Sober Again dei The Tossers del 1996